Tangará ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Tangará (Rio Grande do Norte), Bundesstaat Rio Grande do Norte 
 Tangará (Santa Catarina), Bundesstaat Santa Catarina 
 Tangará da Serra, Bundesstaat Mato Grosso

Tangará bezeichnet zudem:

 Aerotec A.132 Tangará, Flugzeug des brasilianischen Herstellers Aerotec SA Industria Aeronáutica

Siehe auch

 Tangara